Gminy w USA:
 Hay Creek (ang. Hay Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
 Hay Creek (ang. Hay Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh